

Каракудуцький сільський округ — адміністративна одиниця, Бурлінський район, Акмолинська область
 Каракудуцький сільський округ — адміністративна одиниця, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Каракудуцький сільський округ — адміністративна одиниця, Іртиський район, Павлодарська область